Dunér är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Dunér (författare) (född 1967), svensk författare
 Anna Dunér (professor) (född 1962), svensk professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
 Gustaf Dunér
 Katarina Dunér
 Kerstin Dunér
 Lennart Dunér
 Nils Dunér 
 Sten Dunér